C.Mohr kan som auktorsförkortning betyda:

 Charles Theodore Mohr
 Charles Theodore Karl Theodor Mohr

Robotskapade auktorsförkortningar